Mesoeucrocodylia is een clade van Crocodylomorpha die het concept van de parafyletische groep Mesosuchia heeft vervangen.

Het was lange tijd bekend dat de Mesosuchia geen monofyletische groep waren (Whetstone en Whybrow, 1983); deze hypothese werd bevestigd na een fylogenetische analyse door Benton en Clark in 1988. Ze toonden aan dat de Eusuchia (waaronder alle moderne krokodilachtigen vallen) een onderdeel waren van de Mesosuchia. Omdat de auteurs geen parafyletische groepen accepteerden, werd het taxon Mesoeucrocodylia ("midden-ware krokodillen") opgeworpen als vervanging voor het begrip Mesosuchia.

De eerste definitie als klade was van Paul Sereno in 2001: alle Crocodyliformes nauwer verwant aan de nijlkrokodil Crocodylus niloticus dan aan Protosuchus richarsoni [sic]. In 2005 verbeterde Sereno zijn definitie in: de groep bestaande uit Crocodylus niloticus (Laurenti 1768) en alle soorten nauwer verwant aan Crocodylus dan aan Protosuchus richardsoni (Brown 1933).

De eerste Mesoeucrocodylia zijn bekend uit het vroege Jura; nog levende soorten zijn de huidige krokodilachtigen.

Een mogelijk kladogram is het volgende:

Referenties
Whetstone, K.N. & P.J. Whybrow. (1983). A “cursorial” crocodilian from the Triassic of Lesotho (Basutoland), southern Africa. Occasional Papers of the Museum of Natural History. The University of Kansas 106: 1–37
Larsson, H.C.E. & Sues, H.-D. (2007). Cranial osteology and phylogenetic relationships of Hamadasuchus rebouli (Crocodyliformes: Mesoeucrocodylia) from the Cretaceous of Morocco. Zoological Journal of the Linnean Society 149: 533-567, 

Uitgestorven Crocodylomorpha